Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open gennaio 1974, facente parte del Women's International Grand Prix 1974, ha avuto come vincitrice Karen Krantzcke che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (finale)
 Julie Heldman (quarti di finale)
 Janet Newberry (quarti di finale)
 Peggy Michel (semifinali)

Assente
Assente
 Karen Krantzcke (Campionessa)
Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1974